Rhexoampullifera är ett släkte av svampar. Rhexoampullifera ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Rhexoampullifera